Dedé Santana — humorista brasileiro do grupo "Os Trapalhões"
Dedé ou Anderson Vital da Silva — futebolista brasileiro, zagueiro

Desambiguações de antropônimos